San José de Jáchal, een plaats in de Argentijnse provincie San Juan
Jáchal (departement), een departement van de Argentijnse provincie San Juan